Porto Walter kan syfta på:

Brasilien 

 Porto Walter (kommun), Acre, 
 Porto Walter (ort), Acre,